de partitiefunctie of toestandssom in de statistische thermodynamica
 Partitie (getaltheorie)